Андрей Забелин:
 Найдёнов, Андрей Алексеевич (род. 1977) — российский кинооператор.
 Найдёнов, Андрей Анатольевич (род. 1971) — липецкий краевед, руководитель госдирекции по охране памятников Липецкой области.